Санта-Мария-дель-Валь () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.

Население

Примечания

Муниципалитеты Куэнки